Jack Rigby ist der Name folgender Personen:

* Jack Rigby (Fußballspieler) (1924–1997), englischer Fußballspieler
 Jack Rigby (Schauspieler) (* 1990), britischer Theater- und Filmschauspieler